4-й корпус — наименование корпуса в вооружённых силах различных государств.

Авиационные 
 4-й авиационный корпус дальней бомбардировочной авиации (СССР)
 4-й бомбардировочный авиационный корпус (СССР)
 4-й гвардейский авиационный корпус дальнего действия (СССР)
 4-й гвардейский авиационный корпус дальнего действия (СССР)
 4-й гвардейский бомбардировочный авиационный корпус (авиации дальнего действия) (СССР)
 4-й истребительный авиационный корпус (СССР)
 4-й смешанный авиационный корпус (СССР)
 4-й штурмовой авиационный корпус (СССР)

Армейские и стрелковые корпуса 
 
 
 4-й армейский корпус (Российская империя)
 
 4-й армейский корпус (вермахт)
 4-й армейский корпус (Франция)
 4-й армейский корпус (Великая армия)
 4-й армейский корпус Армии Германии (Франция)
 4-й гвардейский стрелковый корпус (СССР)
 4-й Кавказский армейский корпус (Российская империя)
 
  (Германия)
 
 
 
 
 
 
 4-й корпус Потомакской армии (США)
 4-й корпус Северовирджинской армии (КША)
 
 
 
 
 4-й хорватский армейский корпус
 
 4-й Сибирский армейский корпус
 4-й стрелковый корпус (1-го формирования) (СССР)
 4-й стрелковый корпус (2-го формирования) (СССР)

Механизированные и танковые корпуса 
 4-й гвардейский механизированный корпус (СССР)
 4-й гвардейский танковый корпус (СССР)
 4-й механизированный корпус (1-го формирования) (СССР)
 4-й механизированный корпус (2-го формирования) (СССР)
 4-й танковый корпус (Третий рейх)
 4-й танковый корпус (СССР)
 4-й танковый корпус СС

Кавалерийские корпуса 
 4-й гвардейский казачий кавалерийский корпус (СССР)
 
 4-й корпус резервной кавалерии (Великая армия) (Франция)

Воздушно-десантные корпуса 
 4-й воздушно-десантный корпус (СССР)

Артиллерийские корпуса 
 4-й артиллерийский корпус (СССР)

Прочие корпуса